Beistegui est un nom d'origine basque, composé de behi (vache) et tegi (endroit) et qui signifie « endroit des vaches ».

Patronyme 

 Nom d'une famille d'esthètes mexicains dont les deux membres les plus connus portaient le même prénom :
 Carlos de Beistegui (1863-1953), collectionneur et mécène
 Carlos de Beistegui y de Yturbe, dit Charles de Beistegui (1895-1970), neveu du précédent, décorateur, collectionneur et mécène, propriétaire du château de Groussay